Munseyella är ett släkte av kräftdjur. Munseyella ingår i familjen Pectocytheridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Musselkräftor
Munseyella